

464001–464100 

|-bgcolor=#fefefe
| 464001 || || 18 de novembre de 2014 || Haleakala || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 464002 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 464003 || || 17 de novembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 464004 || || 26 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#d6d6d6
| 464005 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 464006 || || 27 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 464007 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 464008 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 464009 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 464010 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#fefefe
| 464011 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 464012 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 464013 || || 15 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 464014 || || 21 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 464015 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 464016 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#fefefe
| 464017 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 464018 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 464019 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 464020 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 464021 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 464022 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 464023 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#d6d6d6
| 464024 || || 5 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 464025 || || 28 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 464026 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 464027 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 464028 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 464029 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 464030 || || 29 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 464031 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 464032 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 464033 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 464034 || || 17 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 464035 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 464036 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 464037 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 464038 || || 20 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 464039 || || 13 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 464040 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 464041 || || 26 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 464042 || || 14 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 464043 || || 29 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 464044 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 464045 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 464046 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 464047 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 464048 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 464049 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 464050 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 464051 || || 11 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 464052 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 464053 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 464054 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 464055 || || 8 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 464056 || || 10 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 464057 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 464058 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 464059 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 464060 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 464061 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 464062 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 464063 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 464064 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 464065 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 464066 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 464067 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 464068 || || 14 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 464069 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 464070 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 464071 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 464072 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 464073 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 464074 || || 6 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 464075 || || 10 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 464076 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 464077 || || 10 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 464078 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 464079 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 464080 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 464081 || || 9 de desembre de 2002 || Bergisch Gladbac || W. Bickel ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 464082 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 464083 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#fefefe
| 464084 || || 3 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 464085 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 464086 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#d6d6d6
| 464087 || || 28 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 464088 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 464089 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 464090 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 464091 || || 13 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 464092 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 464093 || || 30 de novembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 464094 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 464095 || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 464096 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 464097 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 464098 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 464099 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 464100 || || 11 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

464101–464200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464101 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 464102 || || 21 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 464103 || || 28 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 464104 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 464105 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 464106 || || 28 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 464107 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 464108 || || 16 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 464109 || || 24 de desembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 464110 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#E9E9E9
| 464111 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 464112 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 464113 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 464114 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 464115 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#E9E9E9
| 464116 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 464117 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 464118 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 464119 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 464120 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 464121 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 464122 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#d6d6d6
| 464123 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#d6d6d6
| 464124 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 464125 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 464126 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#d6d6d6
| 464127 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 464128 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 464129 || || 28 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 464130 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 464131 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 464132 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 464133 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 464134 || || 7 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 464135 || || 12 de desembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 464136 || || 18 de novembre de 2014 || Space Surveillance || NEAT ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 464137 || || 14 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 464138 || || 31 de desembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#fefefe
| 464139 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 464140 || || 30 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 464141 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 464142 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 464143 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 464144 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 464145 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 464146 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 464147 || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 464148 || || 17 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 464149 || || 19 de desembre de 2014 || ESA OGS || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 464150 || || 4 de gener de 2010 || Sierra Stars || Sierra Stars Obs. ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 464151 || || 18 de desembre de 2014 || Mayhill-ISON || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 464152 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 464153 || || 3 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 464154 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 464155 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 464156 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 464157 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 464158 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 464159 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 464160 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 464161 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 464162 || || 21 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 464163 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#fefefe
| 464164 || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 464165 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 464166 || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 464167 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 464168 || || 13 d'octubre de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 464169 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#fefefe
| 464170 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 464171 || || 12 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 464172 || || 21 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 464173 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 464174 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 464175 || || 28 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 464176 || || 28 de juliol de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 464177 || || 16 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 464178 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 464179 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 464180 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 464181 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#E9E9E9
| 464182 || || 28 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 464183 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#E9E9E9
| 464184 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#E9E9E9
| 464185 || || 10 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 464186 || || 31 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 464187 || || 27 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 464188 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 464189 || || 16 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 464190 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 464191 || || 27 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 464192 || || 30 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 464193 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 464194 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 464195 || || 15 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 464196 || || 25 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 464197 || || 15 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 464198 || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 464199 || || 7 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 464200 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

464201–464300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464201 || || 8 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 464202 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 464203 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 464204 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 464205 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 464206 || || 6 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 464207 || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 464208 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 464209 || || 6 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 464210 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 464211 || || 24 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 464212 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 464213 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 464214 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 464215 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 464216 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 464217 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#E9E9E9
| 464218 || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 464219 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 464220 || || 10 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 464221 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 464222 || || 27 de maig de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#E9E9E9
| 464223 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 464224 || || 19 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 464225 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#E9E9E9
| 464226 || || 11 de novembre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 464227 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 464228 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 464229 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 464230 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 464231 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 464232 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#E9E9E9
| 464233 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#E9E9E9
| 464234 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 464235 || || 19 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 464236 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 464237 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 464238 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 464239 || || 15 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#d6d6d6
| 464240 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 464241 || || 13 d'agost de 2006 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 464242 || || 13 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 464243 || || 3 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 464244 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 464245 || || 23 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 464246 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 464247 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 464248 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 464249 || || 12 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 464250 || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 464251 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 464252 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#E9E9E9
| 464253 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 464254 || || 6 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 464255 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 464256 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 464257 || || 12 d'agost de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 464258 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 464259 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 464260 || || 18 de març de 2004 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 464261 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 464262 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 464263 || || 3 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 464264 || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 464265 || || 5 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 464266 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 464267 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#C2FFFF
| 464268 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=269 bgcolor=#E9E9E9
| 464269 || || 17 de desembre de 2012 || Kislovodsk || ISON ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 464270 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#FA8072
| 464271 || || 17 de setembre de 1996 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 464272 || || 23 de febrer de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 464273 || || 19 de gener de 1996 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#d6d6d6
| 464274 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 464275 || || 6 de març de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#E9E9E9
| 464276 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 464277 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 464278 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 464279 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 464280 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 464281 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 464282 || || 28 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 464283 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 464284 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 464285 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 464286 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 464287 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 464288 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 464289 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 464290 || || 11 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 464291 || || 19 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 464292 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 464293 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 464294 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 464295 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 464296 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 464297 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 464298 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 464299 || || 13 de desembre de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#E9E9E9
| 464300 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

464301–464400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464301 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 464302 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 464303 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#d6d6d6
| 464304 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 464305 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 464306 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#d6d6d6
| 464307 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#E9E9E9
| 464308 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 464309 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 464310 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#E9E9E9
| 464311 || || 7 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#E9E9E9
| 464312 || || 24 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 464313 || || 9 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 464314 || || 27 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#d6d6d6
| 464315 || || 22 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 464316 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#E9E9E9
| 464317 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 464318 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 464319 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 464320 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 464321 || || 25 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 464322 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 464323 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 464324 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 464325 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 464326 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#fefefe
| 464327 || || 9 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 464328 || || 20 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 464329 || || 16 de gener de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#d6d6d6
| 464330 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 464331 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 464332 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 464333 || || 23 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 464334 || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 464335 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#E9E9E9
| 464336 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 464337 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 464338 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 464339 || || 1 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#d6d6d6
| 464340 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 464341 || || 9 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 464342 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 464343 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 464344 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 464345 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 464346 || || 30 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#d6d6d6
| 464347 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 464348 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 464349 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 464350 || || 24 de maig de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 464351 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 464352 || || 15 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 464353 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 464354 || || 28 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 464355 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 464356 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 464357 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#d6d6d6
| 464358 || || 26 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#E9E9E9
| 464359 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 464360 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 464361 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 464362 || || 29 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 464363 || || 8 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#d6d6d6
| 464364 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#E9E9E9
| 464365 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 464366 || || 4 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#d6d6d6
| 464367 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 464368 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 464369 || || 3 de juny de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#d6d6d6
| 464370 || || 12 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 464371 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 464372 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 464373 || || 29 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 464374 || || 6 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#d6d6d6
| 464375 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#d6d6d6
| 464376 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 464377 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 464378 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 464379 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 464380 || || 4 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 464381 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#d6d6d6
| 464382 || || 21 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 464383 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 464384 || || 23 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#d6d6d6
| 464385 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#d6d6d6
| 464386 || || 30 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 464387 || || 29 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 464388 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 464389 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#d6d6d6
| 464390 || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 464391 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 464392 || || 24 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#d6d6d6
| 464393 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 464394 || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 464395 || || 29 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#d6d6d6
| 464396 || || 14 de febrer de 1999 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#d6d6d6
| 464397 || || 12 de febrer de 2000 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#d6d6d6
| 464398 || || 2 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 464399 || || 7 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 464400 || || 7 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

464401–464500 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464401 || || 10 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 464402 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 464403 || || 30 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 464404 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 464405 || || 13 d'octubre de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 464406 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 464407 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 464408 || || 6 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 464409 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 464410 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#d6d6d6
| 464411 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 464412 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 464413 || || 17 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 464414 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 464415 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 464416 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 464417 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 464418 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 464419 || || 3 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 464420 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#d6d6d6
| 464421 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#d6d6d6
| 464422 || || 9 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 464423 || || 27 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 464424 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#d6d6d6
| 464425 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 464426 || || 24 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 464427 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#d6d6d6
| 464428 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 464429 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 464430 || || 13 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#fefefe
| 464431 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#d6d6d6
| 464432 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 464433 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 464434 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 464435 || || 14 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#d6d6d6
| 464436 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 464437 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 464438 || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#d6d6d6
| 464439 || || 13 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 464440 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 464441 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 464442 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 464443 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 464444 || || 10 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 464445 || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 464446 || || 10 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#d6d6d6
| 464447 || || 2 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 464448 || || 1 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 464449 || || 21 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 464450 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#d6d6d6
| 464451 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 464452 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#E9E9E9
| 464453 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 464454 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#d6d6d6
| 464455 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 464456 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 464457 || || 23 de gener de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 464458 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 464459 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 464460 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 464461 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 464462 || || 25 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 464463 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 464464 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 464465 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 464466 || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 464467 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#d6d6d6
| 464468 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 464469 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 464470 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#d6d6d6
| 464471 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#d6d6d6
| 464472 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 464473 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 464474 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 464475 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 464476 || || 10 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#fefefe
| 464477 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 464478 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 464479 || || 5 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 464480 || || 20 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 464481 || || 10 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#fefefe
| 464482 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 464483 || || 11 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 464484 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 464485 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 464486 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 464487 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 464488 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#fefefe
| 464489 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 464490 || || 10 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#E9E9E9
| 464491 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 464492 || || 4 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 464493 || || 8 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 464494 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 464495 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#fefefe
| 464496 || || 4 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 464497 || || 28 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#d6d6d6
| 464498 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 464499 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#d6d6d6
| 464500 || || 14 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

464501–464600 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464501 || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 464502 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 464503 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 464504 || || 19 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 464505 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 464506 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 464507 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#FA8072
| 464508 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 464509 || || 5 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 464510 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#fefefe
| 464511 || || 21 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 464512 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 464513 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 464514 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#fefefe
| 464515 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 464516 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 464517 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 464518 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#fefefe
| 464519 || || 5 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 464520 || || 24 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 464521 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 464522 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 464523 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 464524 || || 6 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#fefefe
| 464525 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 464526 || || 23 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 464527 || || 8 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 464528 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 464529 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#fefefe
| 464530 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 464531 || || 4 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 464532 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 464533 || || 21 de març de 1999 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 464534 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 464535 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 464536 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 464537 || || 16 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 464538 || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 464539 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 464540 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 464541 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#fefefe
| 464542 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 464543 || || 5 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#fefefe
| 464544 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 464545 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 464546 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 464547 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#d6d6d6
| 464548 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 464549 || || 22 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#fefefe
| 464550 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 464551 || || 27 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 464552 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 464553 || || 30 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 464554 || || 3 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 464555 || || 17 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 464556 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 464557 || || 4 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 464558 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 464559 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 464560 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#fefefe
| 464561 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 464562 || || 27 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 464563 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 464564 || || 8 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 464565 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 464566 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 464567 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 464568 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 464569 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 464570 || || 12 de novembre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 464571 || || 18 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 464572 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 464573 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 464574 || || 3 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 464575 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 464576 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 464577 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 464578 || || 3 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 464579 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 464580 || || 13 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 464581 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 464582 || || 21 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 464583 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 464584 || || 6 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 464585 || || 7 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 464586 || || 5 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 464587 || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#fefefe
| 464588 || || 8 de juny de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 464589 || || 7 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 464590 || || 18 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#E9E9E9
| 464591 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 464592 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 464593 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 464594 || || 16 de juny de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 464595 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 464596 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 464597 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 464598 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 464599 || || 21 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#fefefe
| 464600 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

464601–464700 

|-bgcolor=#fefefe
| 464601 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 464602 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 464603 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 464604 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 464605 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#fefefe
| 464606 || || 17 de novembre de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 464607 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 464608 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 464609 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#FA8072
| 464610 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 464611 || || 5 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 464612 || || 14 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 464613 || || 5 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#fefefe
| 464614 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 464615 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 464616 || || 9 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 464617 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 464618 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#E9E9E9
| 464619 || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 464620 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 464621 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 464622 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 464623 || || 25 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 464624 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 464625 || || 2 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 464626 || || 19 de setembre de 1998 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 464627 || || 19 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 464628 || || 9 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 464629 || || 11 de febrer de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 464630 || || 13 de març de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 464631 || || 7 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 464632 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#FA8072
| 464633 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#E9E9E9
| 464634 || || 5 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 464635 || || 15 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 464636 || || 2 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#fefefe
| 464637 || || 2 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 464638 || || 27 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#FFC2E0
| 464639 || || 2 d'agost de 2000 || Mauna Kea || M. Connors, C. Veillet || AMO ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 464640 || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 464641 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 464642 || || 1 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 464643 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#FA8072
| 464644 || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#fefefe
| 464645 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 464646 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#fefefe
| 464647 || || 26 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 464648 || || 5 d'octubre de 2000 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 464649 || || 19 d'octubre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 464650 || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 464651 || || 29 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#FA8072
| 464652 || || 15 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 464653 || || 17 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 464654 || || 12 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#FA8072
| 464655 || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 464656 || || 27 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 464657 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#fefefe
| 464658 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 464659 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 464660 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 464661 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 464662 || || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 464663 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 464664 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 464665 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#E9E9E9
| 464666 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 464667 || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 464668 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 464669 || || 22 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 464670 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 464671 || || 17 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 464672 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#fefefe
| 464673 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 464674 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 464675 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 464676 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 464677 || || 13 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 464678 || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#fefefe
| 464679 || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 464680 || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 464681 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 464682 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 464683 || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 464684 || || 23 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 464685 || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 464686 || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 464687 || || 12 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 464688 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 464689 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 464690 || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 464691 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#fefefe
| 464692 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 464693 || || 19 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 464694 || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 464695 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 464696 || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#fefefe
| 464697 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#fefefe
| 464698 || || 9 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 464699 || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 464700 || || 15 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|}

464701–464800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 464701 || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#fefefe
| 464702 || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 464703 || || 2 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#fefefe
| 464704 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#fefefe
| 464705 || || 14 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#fefefe
| 464706 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#fefefe
| 464707 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#fefefe
| 464708 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 464709 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 464710 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#fefefe
| 464711 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#fefefe
| 464712 || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 464713 || || 19 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#fefefe
| 464714 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 464715 || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#fefefe
| 464716 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 464717 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#E9E9E9
| 464718 || || 21 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 464719 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#fefefe
| 464720 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 464721 || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 464722 || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 464723 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#fefefe
| 464724 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 464725 || || 14 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#fefefe
| 464726 || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 464727 || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 464728 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#fefefe
| 464729 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 464730 || || 10 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 464731 || || 29 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 464732 || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 464733 || || 3 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 464734 || || 3 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#E9E9E9
| 464735 || || 3 de febrer de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 464736 || || 11 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#fefefe
| 464737 || || 10 de març de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 464738 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 464739 || || 22 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 464740 || || 4 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 464741 || || 25 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#FA8072
| 464742 || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#FA8072
| 464743 || || 6 d'agost de 2002 || Kleť || M. Tichý ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#fefefe
| 464744 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 464745 || || 5 de setembre de 2003 || Piszkéstető || Piszkéstető Stn. ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 464746 || || 14 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 464747 || || 16 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#fefefe
| 464748 || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 464749 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 464750 || || 3 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 464751 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#fefefe
| 464752 || || 20 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 464753 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 464754 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#FA8072
| 464755 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 464756 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 464757 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 464758 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 464759 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#fefefe
| 464760 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 464761 || || 26 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 464762 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 464763 || || 1 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#FA8072
| 464764 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 464765 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 464766 || || 26 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 464767 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 464768 || || 19 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 464769 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 464770 || || 23 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 464771 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 464772 || || 23 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 464773 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 464774 || || 29 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 464775 || || 29 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 464776 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 464777 || || 17 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 464778 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 464779 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 464780 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 464781 || || 2 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 464782 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 464783 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 464784 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 464785 || || 28 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 464786 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 464787 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 464788 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 464789 || || 13 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 464790 || || 17 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 464791 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 464792 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 464793 || || 16 de gener de 2004 || Mount Graham || W. H. Ryan ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 464794 || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 464795 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 464796 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#FFC2E0
| 464797 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=798 bgcolor=#FFC2E0
| 464798 || || 15 de maig de 2004 || Catalina || CSS || ATE ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 464799 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 464800 || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

464801–464900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 464801 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 464802 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 464803 || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 464804 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 464805 || || 22 d'agost de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 464806 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 464807 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 464808 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#E9E9E9
| 464809 || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 464810 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 464811 || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 464812 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 464813 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 464814 || || 14 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#FA8072
| 464815 || || 27 d'agost de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 464816 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#FA8072
| 464817 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 464818 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#E9E9E9
| 464819 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 464820 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#E9E9E9
| 464821 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 464822 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 464823 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 464824 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 464825 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 464826 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 464827 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 464828 || || 5 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 464829 || || 11 de desembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#FA8072
| 464830 || || 2 de desembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#FA8072
| 464831 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 464832 || || 21 de novembre de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#d6d6d6
| 464833 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 464834 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 464835 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 464836 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 464837 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 464838 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 464839 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 464840 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 464841 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 464842 || || 7 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 464843 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 464844 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#d6d6d6
| 464845 || || 9 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 464846 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 464847 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 464848 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 464849 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 464850 || || 8 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 464851 || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 464852 || || 17 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 464853 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 464854 || || 4 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 464855 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#fefefe
| 464856 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 464857 || || 17 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 464858 || || 5 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 464859 || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 464860 || || 5 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 464861 || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 464862 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 464863 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 464864 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 464865 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 464866 || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 464867 || || 6 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 464868 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#d6d6d6
| 464869 || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || DLS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 464870 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#d6d6d6
| 464871 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 464872 || || 4 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 464873 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#fefefe
| 464874 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#d6d6d6
| 464875 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 464876 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 464877 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 464878 || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 464879 || || 9 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#d6d6d6
| 464880 || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 464881 || || 5 de maig de 2005 || Kitt Peak || DLS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 464882 || || 10 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#d6d6d6
| 464883 || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 464884 || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#FFC2E0
| 464885 || || 4 de juny de 2005 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=886 bgcolor=#d6d6d6
| 464886 || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 464887 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 464888 || || 29 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#d6d6d6
| 464889 || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 464890 || || 4 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 464891 || || 6 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 464892 || || 9 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 464893 || || 28 d'agost de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 464894 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 464895 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 464896 || || 12 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 464897 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 464898 || || 9 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 464899 || || 23 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 464900 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

464901–465000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 464901 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 464902 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 464903 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 464904 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 464905 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 464906 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 464907 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 464908 || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 464909 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 464910 || || 3 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 464911 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#d6d6d6
| 464912 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 464913 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 464914 || || 3 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 464915 || || 3 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 464916 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 464917 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 464918 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 464919 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 464920 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 464921 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 464922 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 464923 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 464924 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#E9E9E9
| 464925 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 464926 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 464927 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 464928 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 464929 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 464930 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 464931 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 464932 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 464933 || || 22 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 464934 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 464935 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 464936 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 464937 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 464938 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 464939 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 464940 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#FA8072
| 464941 || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 464942 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 464943 || || 1 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 464944 || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 464945 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 464946 || || 3 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 464947 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 464948 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 464949 || || 2 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 464950 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 464951 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 464952 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 464953 || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 464954 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 464955 || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 464956 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 464957 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 464958 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 464959 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 464960 || || 28 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 464961 || || 6 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 464962 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 464963 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 464964 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 464965 || || 10 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 464966 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 464967 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 464968 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 464969 || || 5 de desembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 464970 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 464971 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 464972 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 464973 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 464974 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 464975 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 464976 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 464977 || || 31 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 464978 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 464979 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 464980 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 464981 || || 2 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 464982 || || 29 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 464983 || || 28 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FA8072
| 464984 || || 3 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 464985 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 464986 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 464987 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 464988 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 464989 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 464990 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 464991 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 464992 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 464993 || || 23 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 464994 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 464995 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 464996 || || 7 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 464997 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 464998 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 464999 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 465000 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (460001)-(465000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (460001-470000)